Il pianto delle zitelle, film diretto da Giacomo Pozzi-Bellini (1939)
Il pianto delle zitelle, film diretto da Gian Vittorio Baldi (1958)